Maytown – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Maytown – census-designated place della Contea di Lancaster, Pennsylvania